Il singolare  del Geneva Open Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Malek Jaziri era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Henri Laaksonen.

Marc Gicquel ha battuto in finale Matthias Bachinger 3–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Tobias Kamke (primo turno)
 Lukáš Rosol (primo turno)
 Aljaž Bedene (primo turno)
 Björn Phau (secondo turno)

  Malek Jaziri (secondo turno)
  Dudi Sela (primo turno)
  Olivier Rochus (quarti di finale)
  Vasek Pospisil (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Geneva Open Challenger 2012